Georg Muschner ist der Name folgender Personen:

* Georg Muschner (Schriftsteller) (Georg Muschner-Niedenführ; 1875–1915), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Lyriker 
 Georg Muschner (Kameramann) (1885–1971), deutscher Kameramann